Мариа́м Мирзахани́ (, ; 3 мая 1977 года, Тегеран — 15 июля 2017 года, Стэнфорд) — иранская и американская математик, специализировавшаяся в геометрии Лобачевского, пространствах Тейхмюллера, эргодической теории, симплектической геометрии. 

Профессор Стэнфордского университета, член Американского философского общества (2015), член Национальной академии наук США (2016), иностранный член Французской академии наук (2015).

В 2014 году удостоилась Филдсовской премии, став первой женщиной-лауреатом и первым лауреатом из Ирана.

Биография 
Среднее образование получила в школе Фарзанеган — одной из школ специально для девушек, входящих в структуру Национальной организации по развитию исключительных талантов в Иране. В 1994 и 1995 годах выигрывала золотые медали на международных математических олимпиадах. В 1999 году окончила Технологический университет имени Шарифа в Тегеране (бакалавр).

С 1999 года жила в США. В 2004 году получила докторскую степень в Гарвардском университете, блестяще защитив диссертацию под руководством Кёртиса Макмуллена. Преподавала в Принстонском университете. С 2008 года профессор математики в Стэнфордском университете.

В 2010 году на Международном математическом конгрессе была приглашённым докладчиком на тему «Топология, динамические системы и обыкновенные дифференциальные уравнения».

В 2014 году стала лауреатом Филдсовской премии за «выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей».

Скончалась в июле 2017 года в  от последствий рака груди, который был впервые диагностирован в 2013 году.

Муж — Ян Вондрак (), учёный в области информатики чешского происхождения, дочь — Анахита.

 Награды 
 Премия Блюменталя Американского математического общества (2009)
 Премия Руфь Саттер (2013)
 Премия Математического института Клэя (2014)
 Филдсовская премия (2014)

Основные труды 
 Диссертация на степень PhD: Simple geodesics on hyperbolic surfaces and the volume of the moduli space of curves, Dept. of Mathematics Harvard University, 2004
 Simple geodesics and Weil-Petersson volumes of moduli spaces of bordered Riemann surfaces. Inventiones Mathematicae 167, 179—222 (2007) pdf
 Weil-Petersson volumes and intersection theory on the moduli space of curves. Journal of the American Mathematical Society 20, 1-23 (2007) pdf
 Growth of the number of simple closed geodesics on hyperbolic surfaces. Annals of Mathematics (2) 168-1, 97-125 (2008) pdf
 Growth of Weil-Petersson volumes and random hyperbolic surfaces of large genus. J. Differential Geom. 94 (2013), no. 2, 267—300 pdf
 Invariant and stationary measures for the SL(2,R) action on moduli space. (совместно с Алексом Эскиным) pdf

Примечания

Литература 
 
 

Геометры
Топологи
Женщины-математики США
Члены Американского философского общества
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Профессора Стэнфордского университета
Лауреаты Филдсовской премии
Умершие от рака молочной железы
Лауреаты премии Рут Литл Саттер
Лауреаты Блюменталевской премии